Davisov pokal je največje mednarodno reprezentančno teniško tekmovanje za moške na svetu. Največje vsakoletno mednarodno športno reprezentančno tekmovanje vodi Mednarodna teniška zveza in poteka med državnimi reprezentancami po sistemu na izpadanje. Začelo se je leta 1900 pod imenom International Lawn Tennis Challenge, kot tekmovanje med ZDA in Združenim kraljestvom, ustanovil ga je Dwight F. Davis. Po drugi svetovni vojni se je tekmovanje preimenovalo v Davisov pokal po ustanovitelju, na turnirju leta 2014 je že sodelovalo 122 državnih reprezentanc. ZDA so najuspešnejša reprezentanca v zgodovini z 32-imi zmagami in 29-imi drugimi mesti, druga najuspešnejša pa je Avstralija z 28-imi zmagami in 19-imi drugimi mesti.

Ženska različica Davisovega pokala je Pokal federacij.

Zmage

Po reprezentancah

Po letih

Viri in opombe 

Teniška tekmovanja

Športne prireditve, ustanovljene leta 1900